Cayrol peut faire référence à :

Patronyme
Dominique Cayrol (1890-1946), résistant français ;
Florence Cayrol (née en 1949), actrice française ;
Jean Cayrol (1911-2005), poète, romancier, essayiste et éditeur français ;
Roland Cayrol (né en 1941), universitaire français ;

Toponyme
le Cayrol, commune française de l'Aveyron ;
Cayrols, commune française du Cantal.

Homonymie de patronyme